Celaeno – gwiazda w gwiazdozbiorze Byka, jedna z gromady Plejad
 Celaeno (Kelajno) – w mitologii greckiej jedna z Amazonek
 Celaeno (Kelajno) – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Celaeno (Kelajno) – w mitologii greckiej jedna z harpii
 Celaeno (Kelajno) – w mitologii greckiej jedna z Plejad

Zobacz też 
 Rhodothraupis celaeno (kostogryz szkarłatny) – ptak z rodziny kardynałów
 USS „Celeno” (AK-76) – okręt zaopatrzeniowy US Navy
 Kelajno – strona ujednoznaczniająca